Змагання з греко-римської боротьби серед чоловіків у ваговій категорії до 87 кг на Чемпіонаті світу з боротьби 2018 відбулись 26 та 27 жовтня у Будапешті (Угорщина).

Медалісти

Результати 
Позначення
 C — виграв по дискваліфікації, 3 застереження через порушення правил
 F — чиста перемога

Фінали

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Втішні бої за 3-є місце

Посилання 
Офіційний сайт

греко-римська боротьба, до 87 кг